Ruo ist ein chinesischer Vorname

Ruo steht für:

 Ruo (Insel), Insel in Mikronesien
 Ruo (Fluss), Fluss in Mali und Mosambik
 Ruo (Tansania), Ort in Tansania
 Ruo (Staat), antiker chinesischer Staat